Сава Петковић се може односити на:

 Сава Петковић (лекар) (1910–1992), лекар, академик САНУ
 Сава Петковић (инжењер) (1947), грађевински инжењер, професор универзитета